Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1987 war das 37. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 26. bis zum 29. März 1987 in Mollerusa statt. Es war die sechste Cadre-71/2-Europameisterschaft in Spanien.

Geschichte 
Fonsy Grethen verteidigte seinen EM-Titel im Cadre 71/2 im katalonischen Mollerusa souverän. In der Neuauflage des letzten Endspiels bezwang er den Wiener Franz Stenzel mit 250:158 in drei Aufnahmen. Das kleine Finale ging an den Niederländer  Jos Bongers, der gegen Jean Arnaud mit 250:130 in acht Aufnahmen gewann. Der Deutsche Meister Thomas Wildförster aus Velbert spielte etwas unglücklich.  Man hatte ihm vor dem Turnier durchaus Medaillenchancen eingeräumt. Nach einer Niederlage gegen den überraschend stark spielenden Jean Arnaud und einem Sieg gegen Antonio Oddo ging es im letzten Gruppenspiel gegen den jungen Niederländer Raimond Burgman. Wildförster startete mit einer Serie von 233 Punkten. In der dritten Aufnahme stieß Burgman die Partie mit einer 156er Serie aus und Wildförster hatte mit 233:250 verloren.

Turniermodus 
Gespielt wurde in vier Vorrundengruppen. Die beiden Gruppenbesten kamen ins Viertelfinale. Danach KO-Runde. Die Plätze drei bis acht wurden ausgespielt. Die Partielänge betrug 250 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

KO-Runde

Platzierungsspiele

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1987
Billardturnier in Mollerussa